Чердак (: аттик):

 Чердак — пространство между поверхностью крыши (покрытия), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа.
 Холодный чердак
 Тёплый чердак
 Технический чердак (Пентхауз — Penthouse)
 Жилой чердак — Терем
В России так же называется горище (употребляется преимущественно на Юге, Юго-Западе — Южнорусское наречие), подволока, верёх (Северорусское наречие), подкровелье, вышка (употребляется преимущественно в Вятской губернии).

 В кораблестроении 
 Чердак — помещение (каюта) на струге.
 Чердачный струг

 Фильмы 
 «Чердак» (The Attic) — название художественного фильма, производства США, 1980 года.
 «Чердак» (The Attic) — название художественного фильма, производства США, 2007 года.

 Фамилия 
 Чердак, Владимир Владимирович (род. 1994) — украинский хоккеист, игрок сборной Украины по хоккею с шайбой.

 Топонимы 
Названия населённых пунктов:
 Чердаки — деревня в Щучанском районе Курганской области.
 Чердаки — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Чердаки''' () — деревня Аликовского района, входит в Крымзарайкинское сельское поселение Аликовского района Чувашии.